Лисин, Сергей Прокофьевич (1909—1992) — командир подводной лодки, Герой Советского Союза.
 Лисин, Сергей Ревович (род. 1978) — российский конькобежец, журналист.